Le mot trompe possède plusieurs significations.
 En architecture :
 Une trompe est une section de voûte tronquée formant une saillie en porte-à-faux dans le vide, supportant la poussée verticale d'un élément de construction placé en encorbellement formé d'un appareillage de pierre formant une coquille en forme de quart de rond ou d’un arc de cercle.
 Un trompillon de voûte est une petite pierre ronde faisant partie des voussoirs d'une niche, elle est placée au point central où concourent les rayons des voussoirs.
 En technologie
 la trompe hydraulique est un dispositif hydraulique de ventilation emblématique de la forge catalane, appelée selon les régions où elle était utilisée « trompe des Pyrénées » ou « trompe des Alpes ».
 la trompe à eau est une petite trompe hydraulique servant à créer du vide dans un laboratoire chimique
 En biologie :
 Par extension de son sens en architecture, une trompe est un trait phénotypique qui s'est développé comme sous-produit ou effet secondaire d’une adaptation dans l’évolution. Cf. :en:spandrel (biology)
 une trompe est un appendice nasal retrouvé chez certains animaux, comme les éléphants, les tapirs, ou des pièces buccales chez les papillons et certains charançons.
 En anatomie :
 Une trompe utérine ou trompe de Fallope est un des éléments de l’organe génital feminin.
 Une trompe d'Eustache est un organe par paire reliant l’oreille moyenne au cavum.
 En musique, une trompe de chasse est un instrument de musique à sons naturels.
 En peinture, un trompe-l'œil est une image plane donnant l’illusion d’être en trois dimensions.
 En expression orale un Trompe-oreilles est une phrase difficile à comprendre et donne l'impression d'être en langue étrangère.